Le tournoi de Marseille est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 16 au .

Faits marquants 
 Richard Gasquet, initialement tête de série 7 et récent vainqueur de l'Open de Montpellier, déclare forfait quelques jours avant le début du tournoi, souhaitant se préserver pour l'Open de Dubaï.
 Le tenant du titre Ernests Gulbis est battu dès son entrée dans le tournoi par le français Jérémy Chardy.
 Gilles Simon s'impose en finale en battant son compatriote et ami Gaël Monfils en trois sets 6-4, 1-6, 7-6. Il signe ainsi le douzième titre ATP en simple de sa carrière.
 L'épreuve de double voit, quant à elle, s'imposer la paire Marin Draganja-Henri Kontinen face aux Britanniques Colin Fleming et Jonathan Marray. Il s'agit de leur  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marseille
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Marseille
Tennis en France en 2015
Tennis en février 2015
Sport en France en février 2015